A Ponte da Amizade e da Integração ou Ponte Siqueira Campos é uma obra rodoviária localizada na rodovia TO-080, no estado do Tocantins. A Ponte Fernando Henrique Cardoso liga a cidade de Palmas ao distrito de Luzimangues, no município de Porto Nacional, além da cidade vizinha de Paraíso do Tocantins e da rodovia BR-153. A obra, constituída de 3 pontes e quatro aterros, faz a travessia sobre o Rio Tocantins, mais precisamente sobre o lago formado pela UHE Lajeado. A ponte mais extensa possui 1 quilômetro de comprimento e as outras duas 100 metros de extensão cada. O complexo totaliza 8.000 metros de extensão. Custou R$ 146 milhões de recursos do governo estadual.

A Ponte Siqueira Campos foi concebida no formato causeway, sendo a segunda maior ponte deste tipo no Brasil (perde apenas para a ponte Hélio Serejo, localizada entre Bataguassu - MS e Presidente Epitácio - SP).

Fernando Henrique Cardoso
Transportes de Palmas (Tocantins)
Paraíso do Tocantins